Sapore – sensazione inerente al gusto
 Sapore – in micologia
 Sapore – in meccanica quantistica, proprietà dei quark
 Sapore I (241-272) – secondo sovrano della dinastia sasanide
 Sapore II (309-379) – nono sovrano della dinastia sasanide
 Sapore III (383-388) – undicesimo sovrano della dinastia sasanide
 Sapore – singolo di Fedez del 2021

Altri progetti

en:Shapur